Дмитрий Михайлович Холе́ндро (1921—1998) — советский русский писатель, киносценарист, участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1950).

Биография 
Д. М. Холендро родился 2 декабря (по другим данным — 2 ноября) 1921 года в Ташкенте (ныне Узбекистан) в семье служащего.

Печатался с 1938 года. В 1939 году поступил в МИФЛИ. Тогда же был призван в РККА. В годы Великой Отечественной войны служил старшим литсотрудником фронтового отдела газеты «Вперёд за Родину!». Был ранен. Участник Керченско-Эльтигенской десантной операции. Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1950 году вступил в Союз писателей СССР. В 1951 году в Ростове-на-Дону участник литературного семинара К. Паустовского.

В 1956 году окончил Высшие курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Сотрудничал с киностудией «Узбекфильм» и Ялтинской киностудией. Многие произведения писателя посвящены черноморской тематике.

Умер в 1998 году. Похоронен в Москве в колумбарии Донского кладбища вместе с родителями и братом.

Творчество 
Роман
«Горы в цвету» (1949—1950)

Повести
 «Опасный мыс» (1959)
 «Кларенс и Джульетта» (1960)
 Поездка в Саят (первоначально как киносценарий фильма «Колокол Саята» 1966 года, переработанный в повесть в 1972 году)
 «Свадьба» (1967), Юность
 «Старый чудак» (1967)
 «Пушка» (1972)

Сборники рассказов
 «Море шумит» (1951)
 «Дорога в степь» (1954)
 «Раннее утро (1960)»
 «Первый день весны» (1962)
 «Слобода» (1980)
 «Плавни» (1983)
 «Вся его жизнь» (1980)

Пьесы
 «Несчастный случай» (1956; совместно с М. Б. Маклярским)
 «Чья-то жизнь» (1965)
 «Случайность» (1973)
 «Ненормальная Юлька» (1982)

Фильмография 
  — Где-то есть сын
  — Город — одна улица
  — Колокол Саята
  — Улица тринадцати тополей
  — Яблоки сорок первого года
  — Чинара
  — Незабытая песня
  — Солнце, снова солнце (совместно с С. С. Дружининой)
  — Буйный «Лебедь»
  — Воздушные пешеходы (совместно с И. Рахимом)
  — День рождения (к/м)

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 два ордена Красной Звезды (15.2.1943; 26.5.1944; был представлен к ордену Отечественной войны II степени)
 медали

Примечания

Литература

Ссылки 

Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Донском кладбище
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции